Emma Bezos – ex cestista spagnola
 Jeff Bezos – imprenditore statunitense
 Joaquín Bezos – ex calciatore argentino, difensore
 MacKenzie Bezos – scrittrice e filantropa statunitense nota come MacKenzie Scott